Die 1. HNL 1996/97 war die sechste Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 18. August 1996 und endete am 1. Juni 1997.

NK Croatia Zagreb konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
16 Mannschaften traten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an.

Vereine

Staffel A

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Staffel B

Relegation 
Die drei Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 13 trugen Relegationsspiele gegen die drei besten der 2. HNL aus. Die Teams wurden in zwei Gruppen zu je drei Mannschaften aufgeteilt.

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 1996/97 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 1996/97  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97